Wyspy:

 Hawaiʻi – wyspa w archipelagu Hawajów
Hrabstwa w USA:

 Hrabstwo Hawaiʻi (ang. Hawaii County) – Hrabstwo w stanie Hawaje.

Zobacz też: Hawaje (ujednoznacznienie)